L'expression La Pause peut se référer à:

Personnalités
Jean de Plantavit de La Pause, né en 1579 et mort à Pézenas le , est évêque de Lodève (Hérault) en 1625, rebâtisseur de la cathédrale et des bâtiments canoniaux après leur saccage par les protestants, inhumé dans la cathédrale de Lodève.

Toponymes
Lac La Pause, un plan d'eau situé surtout dans Preissac, MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Rivière La Pause, un cours d'eau situé surtout dans Preissac, MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Œuvres
 La Pause, une nouvelle de science-fiction d'Isaac Asimov parue en 1954.